Neunhäuser ist der Name folgender Orte:

 Neunhäuser (Gemeinde Altaussee), Ortsteil von Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Neufchef, Gemeinde im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich, deutsch Neunhäuser